Der Donaupokal war ein ab März 1940 einmalig im Round-Robin-System ausgetragener Fußball-Pokalwettbewerb zwischen den Nationalmannschaften von Rumänien, Jugoslawien und Ungarn, der aufgrund der Invasion der Wehrmacht im März 1941 abgebrochen wurde.

Spielübersicht

|}

|}

Weblinks
 Übersicht auf RSSSF

Fußballwettbewerb für Nationalmannschaften
Fußballveranstaltung 1940
Fußballveranstaltung 1941
Sportveranstaltung im 20. Jahrhundert
Abgebrochene Sportveranstaltung